«When I’m Gone» () — первый трек и первый сингл рок-группы Simple Plan с одноименного альбома. Он был выпущен на iTunes и lala.com 29 октября 2007 года. Данный трек сочетает в себе такие направления в рок-музыке, как электропанк и альтернативный рок.

История релиза 
Часть песни длительностью двадцать пять секунд была представлена на официальном сайте группы 24 октября 2007 года. Позднее трек вышел 29 октября в качестве сингла.

Список композиций

iTunes / Цифровая версия 
 «When I’m Gone» — 3:42

CD сингл / iTunes EP 
 «When I’m Gone» — 3:49
 «Running Out of Time» — 3:16
 «When I’m Gone» (Acoustic Version) — 3:29
 «When I’m Gone» Music Video

7' Винил 
 «When I’m Gone» — 3:51
 «When I’m Gone» (Acoustic Version) — 3:30

Чарт

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2007 года
Панк-рок-песни
Синглы Lava Records